Софи́я ( — «мудрость») — богословское и философское понятия, женское имя, а также названия населённых пунктов.

Имя

География

Болгария 
 София — столица Болгарии.
 София — столичная (городская) область.
 Болгарская фондовая биржа — София.
 София — аэропорт.
 «Аэропорт София» () — конечная станция северного ответвления Первой линии Софийского метрополитена.
 София-Центральная () — основной пассажирский железнодорожный вокзал болгарской столицы.
 Софийская область.

Греция 
 София (Эхинады) — остров.

Колумбия 
 Санта-София — небольшой город и муниципалитет в центральной части Колумбии.

Молдавия 
 София — село в Дрокиевском районе.
 София — село в Хынчештском районе.

Россия 
 София — село, Лунинский район, Пензенская область.
 София — исторический район города Пушкина. В 1780—1808 годах — уездный город Санкт-Петербургской губернии.
 София — гора в Архызе, Большой Кавказский хребет.

Украина 
 София — село в Мукачевском районе Закарпатской области Украины.

Швеция 
 София — проектируемая станция Синей линии Стокгольмского метрополитена.

Архитектурные памятники 
 Соборы Святой Софии, Премудрости Божией, и храмы мученицы Софии, в том числе:
 Святая София (Агиа София) — огромный православный собор в Константинополе.
 Святая София (Киев) — древнерусский собор в Киеве.
 Софийский собор (Новгород) — древнерусский собор в Великом Новгороде.
 Софийский собор (Полоцк) — древнерусский собор в Полоцке.
 Собор Святой Софии (София) — собор в столице Болгарии.

Богословское и философское понятия 
 София — в гностицизме женский эон.
 София (Прему́дрость) — понятие в античной и средневековой философии, иудаизме, гностицизме и христианстве.
 «Пистис София» — гностический текст.

Иконография 
 София — Премудрость Божия (киевская) («Премудрость созда Себе дом») — поздняя православная икона Богоматери.
 София — Премудрость Божия (новгородская) — русский иконописный образ с аллегорическим сюжетом (XV век).

Прочее 
 «София» — журнал Новгородской епархии.
 «София» — болгарский шахматный турнир.
 «София» — российское издательство.
 (251) София — астероид.
 «София» — теплоэлектроцентраль в Софии (Болгария).
 София Прекрасная — главная героиня одноименного мультфильма.
 «София» — российский исторический телесериал о Софии Палеолог.
 «София» — тип танкеров проекта 1562 советской постройки 1963—1970 гг.
 «София» — театр в городе София, Болгария.
 «София» — человекоподобный робот в виде женщины, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics.

См. также 
 Sophia (значения)
 SOFIA
 Звоны Софии — ежегодный международный фестиваль органной музыки, Полоцк (Белоруссия).
 Санта-София (значения)
 Святая София